Hadım (district), een Turks district in de provincie Konya
 Hadım (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Hadım